Il termine San Piero è riferibile a diversi edifici di culto

Toscana

Arezzo
 Chiesa di San Pier Piccolo

Città metropolitana di Firenze

Firenze
 Chiesa di San Piero a Monticelli 
 Chiesa di San Piero in Palco (Firenze, Gavinana) in piazza Dalla Costa 
 Chiesa di San Piero in Palco (Firenze, Badia a Ripoli) in via Badia a Ripoli
 Chiesa di San Pier Scheraggio 
 Chiesa di San Pier Gattolino
 Chiesa di San Pier Maggiore (Firenze) 
 Chiesa di San Pier Buonconsiglio

Bagno a Ripoli
 Chiesa di San Piero a Ema

Campi Bisenzio
 Chiesa di San Piero a Ponti

San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di San Piero – Montepaldi
 Chiesa di San Pier di Sopra 
 Chiesa di San Pier di Sotto

Pistoia

Pistoia
 Chiesa di San Pier Maggiore

Agliana
 Chiesa di San Piero – Agliana

Prato
 Chiesa di San Pier Forelli

Siena

Chiusi
 Chiesa di San Piero Apostolo (Macciano)

Pagine correlate
 San Piero
 Chiesa di San Piero in Palco